Molain kan syfta på:
 Molain, Aisne
 Molain, Jura